Арка́дий Ильи́ч Остро́вский (в документах Абрам Ильич Островский; ) — советский композитор-песенник. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965). Написанные в 1960-е годы песни («Пусть всегда будет солнце», «Спят усталые игрушки», «Я очень рад», «Песня остаётся с человеком», «Детство ушло вдаль» и ряд других) приобрели всенародную известность.

Биография 
Абрам (Аркадий) Ильич Островский родился  в Сызрани в еврейской семье. Отец, Илья Ильич Островский, владел музыкальным магазином, а с 1918 года работал настройщиком музыкальных инструментов, был выборным членом Сызранского еврейского общества. Отец и брат (Рафаил Ильич Островский, 1905—1989) были членами Объединённого союза работников искусства и просвещения, заседания которого проходили во втором этаже магазина А. К. Козлова на Большой улице. Семья жила неподалёку — на пересечении Большой улицы (дом 29) и Пролетарского переулка, в квартире над принадлежащим семье музыкальным магазином.

С 1927 жил в Ленинграде, учился в ФЗУ при заводе «Электросила», получил специальность кузнеца. В 1930 году поступил в Центральный музыкальный техникум. В этом же году умерла его мать Софья Эммануиловна Островская. С 1935 года и до начала Великой Отечественной войны играл на аккордеоне в Ленинградском джаз-оркестре под управлением Эмиля Кемпера.

С 1940 по 1947 год Островский работал аккордеонистом и пианистом в джаз-оркестре Леонида Утёсова, делал для него аранжировки. В военные годы находился в эвакуации в Новосибирске. В эти же годы написал первые песни. Две его песни — «Я — демобилизованный» (слова Ильи Фрадкина) и «Сторонка родная» (слова Сергея Михалкова) были исполнены и записаны Утёсовым.

Широкая известность пришла к нему вскоре после ухода из оркестра и знакомства с поэтом Львом Ошаниным — в 1948 году их песня «Комсомольцы — беспокойные сердца» получила первую премию конкурса на лучшую песню о комсомольцах. В том же году Островский был принят в Союз композиторов СССР. В 1954 году Клавдией Шульженко на радио была исполнена его песня «Мой старый парк» (на слова В. Бахнова и Я. Костюковского), ставшая популярной, хотя изначально была спета ей же, но с другим текстом и названием («Срочный поцелуй» на слова Ю. Цейтлина) ещё в 1945 году.

В 1956 году переехал с семьёй в новую кооперативную квартиру по адресу: улица Огарёва, дом 13 — при Центральном доме композитора в Брюсовом переулке.

Аркадий Островский стал автором песен, приуроченных к Всемирным фестивалям молодёжи и студентовв 1955 году в Варшаве и в 1957 году в Москве. А в июле 1962 года композитором на стихи Льва Ошанина была написана песня «Пусть всегда будет солнце», получившая первую премию на Международном фестивале песни в Сопоте.

В 1962—1965 годах создал лирический песенный цикл «А у нас во дворе» на слова Л. Ошанина, в который вошли пять песен — «А у нас во дворе», «И опять во дворе», «Я тебя подожду», «Вот снова этот двор», «Детство ушло вдаль».

Песни Островского исполняли Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, Олег Анофриев, Леонид Екимов и другие.

Аркадий Островский также написал много песен для детей. Одна из наиболее известных — «Спят усталые игрушки» — звучит в заставке передачи «Спокойной ночи, малыши» (автор слов — З. А. Петрова). В передаче песню исполняли Олег Анофриев, Валентина Толкунова. Певица Ева Синельникова исполняла цикл детских песен Островского на стихи Зои Петровой от лица Буратино.

В 1965 году «за заслуги в области советского музыкального искусства» Указом Президиума Верховного Совета РСФСР композитору было присвоено почетное звание — Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Когда Островские жили ещё в Фурманном переулке и материально были обеспечены, композитор, обожавший автомобили и вождение, обзавёлся голубым «Москвичом», на котором, регулярно катал детей вдоль Чистых прудов, причём как бы он ни был занят, программа катаний никогда не отменялась. Позже у него была редкой расцветки двухцветная «Волга» — темно-зеленый низ и салатный верх, на капоте — блестящий олень. Все знали, что это машина Островского; он никогда её не запирал.

Купил киноаппарат и очень полюбил снимать фильмы о друзьях и знакомых. Тогда это было в новинку.

В сентябре 1967 года в Сочи открывался первый фестиваль «Красная гвоздика», на который композитор получил приглашение. Последние годы он тяжело болел, и врачи были против его отъезда из Москвы. 15 сентября Островский оказался на операционном столе сочинской больницы с прободной язвой желудка и внутренним кровотечением. Все усилия врачей оказались тщетны — вечером 18 сентября композитора не стало. 

Похоронен Аркадий Островский на Новодевичьем кладбище. Проститься с ним в Дом Союза композиторов в Москве пришло так много народу, что нельзя было пройти по улице. На гранитном памятнике Островскому на Новодевичьем кладбище выгравирована нотная строчка со словами «Пусть всегда будет солнце!»

Последнее его сочинение — «Доверчивая песня» на стихи Ошанина — завершило второй «дворовый цикл». Её карандашный набросок остался лежать на домашнем рояле, и уже после смерти автора песня была аранжирована Александрой Пахмутовой, а затем прозвучала в исполнении Иосифа Кобзона. Ещё одна посмертная песня (также на стихи Льва Ошанина) получила название «Время» и родилась из насвистанного Островским мотива, запись которого была обнаружена вдовой композитора на магнитофонной бобине. Оркестровку сделал Оскар Фельцман, впервые песня была исполнена Муслимом Магомаевым в 1969 году.

Память 
В 1984 году состоялся вечер песен композитора Аркадия Островского, посвящённый 70-летию со дня его рождения.

В 1998 году постановлением Правительства Москвы детской музыкальной школе № 8 присвоено имя Аркадия Островского.

25 февраля 2004 года, в день, когда композитору исполнилось бы 90 лет, в Москве на площади перед концертным залом «Россия» появилась звезда с его именем. В том же году о нём был снят документальный телефильм «Аркадий Островский. Песня остается с человеком…» (реж. Владимир Чибисов).

1 июня 2021 года в Москве на доме № 13 в Газетном переулке открыта мемориальная доска композитору.

Семья 
 Жена — Матильда Ефимовна Островская (в девичестве Лурье, 1907—2000), эстрадная балерина.
 Сын — Михаил Аркадьевич (Авраамович) Островский (род. 1935), физиолог, академик РАН..
 Внук — Аркадий Островский (род. 1971), российско-британский журналист и писатель, сотрудник газеты Financial Times, позднее журнала The Economist.

Адреса в Москве 
 до 1956 года — Фурманный переулок, дом 18,
 1956—1967 — улица Огарёва, дом 13.

Список песен (выборка) 

 «Аист»
 «Старый парк» (1954)
 «Мальчишки» (1962)
 «А у нас во дворе» (1962)
 «Пусть всегда будет солнце» (1962)
 «Школьная полька» (1962, сл. Льва Ошанина)
 «Я тебя подожду» (1962)
 «Песня остаётся с человеком» (1964, гимн фестиваля Песня года)
 «Вот снова этот двор» (1965)
 «Спят усталые игрушки» (1965) (сл. Зои Петровой)
 «Галоши» (сл. Зои Петровой)
 «Голос земли» (1965)
 «Город спит» (1965)
 «Детство ушло вдаль» (др. назв. «И всё сбылось», 1965)
 «Если вам ночью не спится»
 «Зори московские»
 «Красная гвоздика» (1965)
 «Как провожают пароходы» (1965)
 «Атомный век» (1966)
 «Круги на воде» (1966)
 «Лесорубы»
 «Лунный камень» (1966)
 «Время» (1967, посмертно, сл. Льва Ошанина)
 «Песня любви» (сл. Льва Ошанина)
 «Песня о школьном звонке» (сл. Зои Петровой)
 «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой» (1966, вокализ)

Литература 
 «Я думаю так...» Интервью с А. Островским // Советская музыка 1967, № 12, с. 76–79.
 Соболева Г. Жизнь в песне. Аркадий Островский. 2-е изд. М., 1975.

Примечания

Ссылки 
 Фотоотчет с гала-концерта в честь 100-летия Аркадия Островского. г. Сызрань
 Документальный фильм «Песня остаётся с человеком. Аркадий Островский»
 Аркадий Островский — Ноты произведений в нотной библиотеке проекта «Детское образование в сфере искусства»

Композиторы СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Умершие от язвы желудка
Спокойной ночи, малыши!